Kravčuk [kravčúk] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti, predvsem ruskih in ukrajinskih (rusko, ukrajinsko Кравчу́к).
 Igor Aleksandrovič Kravčuk (*1966), ruski hokejist.
 Leonid Makarovič Kravčuk (1934—2022), prvi predsednik Ukrajine (1991—1994).
 Mihajlo Pilipovič Kravčuk (1892—1942), ukrajinski matematik.
 Peter Iljkovič Kravčuk (1911—1997), ukrajinski pisatelj in publicist.

Glej tudi 
 Kravčenko
 Kravec